

Abréviations 
NIS est une abréviation de :
  (industrie pétrolière de Serbie), une compagne pétrolière serbe.
 , Institut national de normalisation en Égypte.
  (abrégé NIS), ancien nom du Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un service d'investigation de la marine américaine.
 , appellation d'une directive de l'Union européenne relative à la protection des réseaux informatiques et des informations, adoptée en . voir Opérateur de services essentiels
 , est un protocole permettant la centralisation d'informations sur un réseau UNIX.
 , monnaie nationale de l'État d'Israël.
 , développeur et éditeur de jeux vidéo japonais.
 , dans le contexte de l'industrie pharmaceutique, il s'agit d'études scientifiques au cours desquelles un médecin observe des patients traités avec le même médicament sans aucune autre intervention médicale. L'équivalent en français est un observatoire ou une enquête.
 , un logiciel de sécurité de Symantec.
 , un organisme britannique d'information sur l'énergie nucléaire.
 N-Iodo-succinimide.
 , un service de renseignement de la Corée du Sud.

Toponyme 

 Niš, ville de Serbie.

Composé chimique 
 NiS, le sulfure de nickel.